Шевченковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Крыловского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Шевченковский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Шевченковское.

Население

Экономика 
В районе находятся: различных предприятий, учреждений и организаций — 5; крестьянско-фермерских хозяйств — 115; индивидуальных предпринимателей — 5.

Примечания

Ссылки 
 Шевченковское поселение на сайте Крыловского района

Муниципальные образования Крыловского района
Сельские поселения Краснодарского края